Мануел I од Португалије (; Лисабон, 31. мај 1469 — Лисабон, 13. децембар 1521) је био краљ Португалије (1495—1521), из династије Авиза са званичном титулом "Божјом Милошћу Краљ Португалије и Алгарва, са Обе и Оне стране мора, у Африци, Господар Гвинеје, Трговине, Освајања и Морепловства по Етиопији, Арабији, Персији и Индији."

Женио се три пута. Први пут се оженио са Изабелом од Арагона и Кастиље, која је умрла, кад је рађала, њихово прво дете. Његова друга супруга је била Марија од Арагона и Кастиље, с којом је имао десеторо деце, међу којима су били и Жоао III, као и Изабела Авиз. 1519, се по трећи пут оженио с Леонор од Аустрије, с којом је имао двоје деце.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1469.
Умрли 1521.
Династија Авиз
Краљеви Португалије
Добитници Златне руже